Arazi či Arází je hebrejské a arabské příjmení. Patří více osobám:
 Hišám Arází
 Re'uven Arazi

Židovská příjmení